

Musica 

 Ritmo – componente del linguaggio musicale
 Ritmo – album di Judie Tzuke del 1983
 Ritmo 2# – singolo dei Litfiba del 1996
 Ritmo (Bad Boys for Life) – singolo dei The Black Eyed Peas con J Balvin del 2019
 Ritmo - singolo di Raffa Fl del 2022
 Quartetto Ritmo – uno dei primi nomi del Quartetto Cetra

Locomozione 
 Fiat Ritmo – automobile
 SEAT Ritmo – automobile

Altro 
 Ritmo, in metrica, il susseguirsi, in un verso, di una serie alternata di accenti tonici e sillabe atone, secondo regole determinate
 Ritmo cardiaco – in medicina, indica il ripetersi in maniera regolare di una sequenza di eventi elettrici e meccanici che rendono possibile la funzione di pompa del cuore
 Ritmo – serie televisiva spagnola

Altri progetti